Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 262 dans le monde.

 Route fédérale 262 en Allemagne
 BR-262 au Brésil
 Route européenne 262 traversant la Lituanie, la Lettonie et la Russie